vágó, filmes foglalkozás
Vágó, település Szlovákiában
Vágó, családnév